La formula molecolare C9H8 può indicare:
 Indene
 Isoindene

Formule molecolari